Claudio Amado Moreira (Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1974) é um ator brasileiro, um dos fundadores da companhia carioca de teatro, Teatro do Nada, coordenador do Campeonato Carioca de Improvisação, em parceria com a Companhia de Teatro Contemporâneo e professor de técnicas para se improvisar coletivamente histórias e cenas no teatro (IMPRO) em companhias de teatro que se utilizam desta metodologia (Teatro-Esporte).
Diretor do grupo de improvisação teatral ImprovInsanos.
Formado em Interpretação Teatral pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em 1997, participou de diversos espetáculos no teatro, na televisão e em publicidade, onde fez diversos comerciais e campanhas.

Ator, diretor e professor de IMPRO. Formado em Artes Cênicas/Interpretação pela UNI-RIO/1997, participou de diversos espetáculos como ator, além de trabalhos em televisão, publicidade, cinema e eventos.

Em 2004, foi um dos co-fundadores da 1ª companhia oficial de IMPRO e Teatro-Esporte do Rio de Janeiro, a CIA TEATRO DO NADA, que montou os espetáculos "TEATRO DO NADA", "NADA CONTRA", "IMPROZAP", "DOIS É BOM", "IMPRO NIGHT" e "SEGREDOS".

Em 2005, começou a ministrar aulas de IMPRO, tendo dirigido os espetáculos "Jogo das Estrelas", "ImprovInsanos - Narrativas Improvisadas", "Amistosos de Improvisação", "Sextas Improvisadas", "ImprovInsanos - Musicaos" e "Impro de Sete Cabeças".

Estudou com vários mestres da improvisação internacional como Frank Totino e Shawn Kinley (Loose Moose - Canadá), Omar Argentino(Espanha), José Luiz Saldana e Omar Medina (Complot/Escena - México), Volker Quandt (Harlekin Theater - Alemanha), Gonzalo Rodolico (Argentina), Bobbi Block e Robert Webber (EUA), entre outros.

Já ministrou oficinas de IMPRO na Costa Rica, no Festival de Inverno de São João Del Rey, na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), para funcionários de grandes empresas e para outras companhias teatrais. Participou como Professor Convidado do espetáculo "Z.É - Zenas Emprovisadas" em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Em 2008, com o TEATRO DO NADA, representou o Brasil no Mundial ImproChile'08, de match de improvisação, em Santiago. Em 2010 foi um dos convidados do programa QUINTA CATEGORIA da MTV. Em 2012 participou do IV Encuentro Internacional de Improvisación em San José, Costa Rica, onde apresentou DOIS é BOM em espanhol, participou de outros espetáculos e ministrou a oficina "Realismo na Improvisação".

Ligações externas 
Claudio Amado Impro - Site Pessoal

ImprovInsanos - Site Oficial

Claudio Amado